Actiniopteris är ett släkte av kantbräkenväxter. Actiniopteris ingår i familjen Pteridaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kantbräkenväxter
Actiniopteris